Noviciado é uma estação das linhas Linha 2, Linha 3 e Linha 10 do Metro de Madrid.

História
A estação está ligada à estação da Plaza de España fazendo a junção com a Linha 3 e a Linha 10.

A estação que atende a Linha 2 foi inaugurada em 21 de outubro de 1925. A estação da Linha 3 abriu suas portas em julho de 1941, e a qua atende a Linha 10 em 4 de fevereiro de 1961.

Acessos 
Noviciado 
 Mº de Justicia C/San Bernardo, 45 (junto ao Ministério de Justiça)
 Noviciado C/San Bernardo, 51 (esquina C/Noviciado) fecha a partir das 21:40
Plaza de España  
 Leganitos Gran Vía, 73
 Coliseum Gran Vía, 80 (frente ao Teatro Coliseum)
 Reyes C/Reyes, 1 fecha a partir das 21:40
 Princesa C/Princesa, 2 fecha a partir dass 21:40
 Pza. España Plaza de España, 18
  Elevador Plaza de España, 18
Comumn   
  Elevador Plaza del Conde de Toreno

Ligações externas 

 Página oficial do Metro de Madrid

Noviciado
Estações ferroviárias inauguradas em 1925
Estações ferroviárias inauguradas em 1941
Estações ferroviárias inauguradas em 1961